Blatec kan syfta på:

Bulgarien 

 Blatets, distrikt, Sliven, Obsjtina Sliven,

Nordmakedonien 

 Blatec (Vinica), 
 Blatec (opština), Opsjtina Vinica,

Tjeckien 

 Blatec (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Blatec (sjö), Södra Böhmen,